Логистический аудит — комплексная проверка эффективности работы логистических подсистем предприятия. В ходе логистического аудита проводится выявление «проблемных зон», составляется дерево причинно-следственных связей между ними, проводятся экономические расчеты системы управления запасами, использования площадей, продаж.

Описание 
В рамках логистического аудита проверяются:
 материально-техническое снабжение (закупки);
 планирование продаж — производства — закупок;
 складирование, хранение, комплектация и перемещение товаров;
 распределение товара по цепочке поставок.

Результатом логистического аудита является отчет, содержащий:
 Оценку состояния логистической системы на предприятии «как есть»
 Перечень организационных, технических, информационных и технологических рекомендаций для улучшения каждой из подсистем логистики.
 Оценку необходимости изменений и предварительную окупаемость инвестиций.

По результатам логистического аудита, как правило, имеют место проекты, связанные с:
 Разработкой стратегии логистической составляющей компании;
 Проектирование (реинжиниринг) логистической системы или её подсистемы (например, проектирование складского комплекса)
 Разработка системы регламентации бизнес-процессов логистики.

Литература 
1. Бубнов С.А. Как провести логистический аудит в торговых компаниях с разветвленной филиальной структурой // Коммерческий директор: журнал - 2011 - №9 - С. 60-68. ISSN 1818-2933

Ссылки 

Логистика